Karl Rudel oder Karl Rüdel ist der Name von

* Karl Friedrich Rudel (1780–1842), evangelischer Superintendent und Oberpfarrer
 Karl Adolph Alwin Rudel (Carl Adolf Alwin Rudel; um 1817–1887), deutscher Papierfachmann, -fachschriftsteller, Verleger, Techniker und Journalist, siehe Alwin Rudel
 Karl Ernst Gottlieb Rüdel (Carl Ernst Gottlieb Rüdel; Carolus Ernest. Ruedel; Karl E. Rüdel; 1769–1843), Diakon an der Nikolai-Kirche in Leipzig

Siehe auch
 Karl Rödel